Нераж — название населённых пунктов:

Россия 
 Нераж — деревня в Петушинском районе Владимирской области.

Украина 
 Нераж — село в Черняховском районе Житомирской области.